Il doppio del torneo di tennis Qatar ExxonMobil Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Maks Mirny che hanno battuto in finale Christophe Rochus e Olivier Rochus 2-6 6-3 10-8.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Maks Mirny (campioni)
 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (secondo turno)

 Maheš Bhupáthí /  Wesley Moodie (primo turno)
 František Čermák  /  Leoš Friedl (primo turno)

Tabellone

Riferimenti
 

Qatar ExxonMobil Open 2006
ATP Tour 2006